В данном списке приведены населённые пункты, расположенные согласно современному административно-территориальному делению в Пермском крае России, название которых изменялось.

Г 

 Новопашинский → Горнозаводск (1965, город)

О 

 Чад → Октябрьский (посёлок городского типа)

П 

 Брюханово (XVI в, село) → Пермь (1780, город) → Молотов (1940) → Пермь (1957)

Ш 

 Горелое → Шумихинский (посёлок городского типа)

Примечания

Источник 

 

История Пермского края
Пермский край